Willow, Willow Smith amerikai énekes művészneve
 Willow, album
 Willow, dal
 Willow, film
 Willow, televíziós sorozat
 Willow-projekt, amerikai olajfúró projekt